Stanisław Zagórski (poseł) (ur. 1895) – polski nauczyciel, poseł na Sejm Ustawodawczy (1947–1952)
 Stanisław Andrzej Zagórski (1933-2015) – polski dziennikarz, redaktor, wydawca, działacz społeczny i kulturalny
 Stanisław Zagórski (grafik) (ur. 1933) – artysta grafik i projektant specjalizujący się w sztuce użytkowej